Nudaria är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Adrian Hardy Haworth 1809. Nudaria ingår i familjen björnspinnare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Björnspinnare
Nudaria